Die Abkürzung IDB bezeichnet:

 Interamerikanische Entwicklungsbank
 Irish Dairy Board
 Islamische Entwicklungsbank
 Israel Discount Bank, israelisches Unternehmen
 Debugger von Intel
 Akronym für den Studiengang Informationsdesign Bachelor an der Hochschule der Medien Stuttgart
 die türkische Generaldirektion für Staatssicherheit Istihbarat Daire Baskanligi, die über eine Abteilung Nachrichtendienst verfügt

IDB